Лос Касаватес има више значења:

 Лос Касаватес (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Касаватес (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику